Ženská čtyřhra Palermo Ladies Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže palermského tenisového turnaje konaného na antuce nastoupilo patnáct dvojic. Obhájcem titulu z naposledy předtím hraného ročníku 2013 byl pár Kristina Mladenovicová a Katarzyna Piterová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, švédsko-český pár Cornelia Listerová a Renata Voráčová, který ve finále zdolal gruzínsko-nizozemskou dvojici Jekatěrine Gorgodzeová a Arantxa Rusová po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Listerová vybojovala první titul na okruhu WTA Tour a pro Voráčovou to bylo jedenácté turnajové vítězství ze čtyřhry, jímž navázala na palermskou trofej z roku 2012.

Nasazení párů 

  Cornelia Listerová /  Renata Voráčová (vítězky)
  Georgina Garcíaová Pérezová /  Fanny Stollárová (1. kolo)
  Darja Gavrilovová /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Giorgia Marchettiová /  Laura Pigossiová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2019